Huit navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Sparrow:
  était un pinque capturé en 1653 et vendu en 1659.
  était le cotre marchand à 12 canons Rattler. Rattler avait été lancé en 1780, probablement sous un autre nom, avait reçu une lettre de marque en 1793, puis entre 1793 et 1796 avait servi la Royal Navy en tant que cotre armé. La Navy l'a achetée en 1796 et elle a capturé un certain nombre de navires marchands dans les Caraïbes. Sparrow a été démantelé en 1805.
  était un brick-sloop de classe Fly de 16 canons lancé en 1805 et vendu en 1816.
  était un cotre de 10 canons lancé en 1828. Il a été utilisé comme ketch de sondage à partir de 1844 et a été démantelé en 1860.
  était un vaisseau armé à hélice à bois de classe Philomel lancé en 1860 et démantelé en 1868.
  était une canonnière à hélice composite lancée en 1889. Il a été transféré au gouvernement néo-zélandais en 1906 en tant que navire-école NZS Amokura. Elle a été vendue comme carcasse de charbon en 1922 et a été démolie en 1958.
  était le chalutier Joséphine acheté au service civil en 1909 et réaménagé en navire-école de dragage de mines pour les hommes de la réserve de pêche. Il a été rebaptisée Joséphine en  et revendu au service civil sous le nom d'Orion en . Il a été dissout en 1939.
  était un sloop de classe Black Swan modifié, lancé en 1946 et mis au rebut en 1958.

Sparrow